DZV ist die Abkürzung für:
 Deutscher Zigarettenverband
 Deutscher Zahnärzteverband
 Deutscher Zahntechniker-Verband (am 31. Dezember 2011 aufgelöst)
 Deutscher Zeitungsverlag 
 Deponiezweckverband
 Direktzahlungsverordnung

Abkürzung